Медвежонок — советский короткометражный рисованный мультфильм 1940 года. Снят на мультипликационной студии СССР «Союзмультфильм».

Сюжет 
О приключениях случайно заблудившегося Медвежонка и его возвращении домой с помощью друзей.

Создатели 
 Сценарий — Н. Копьевского
 Режиссёры: Александр Евмененко, Ольга Ходатаева
 Сорежиссёр: Пётр Носов
 Композитор: Юрий Никольский
 Типаж по рисункам — Е. Евгана
 Тех. ассистент: Е. Новосельская
 Художники-мультипликаторы: Геннадий Филиппов, Лев Попов, А. Щекалина, Николай Фёдоров, Фёдор Хитрук
 Звукооператор: С. Ренский
 Цветооператор: Д. Каретный

Роли озвучивали (не указаны в титрах) 
 Евгения Морес — Медвежонок
 Юлия Юльская — Девочка

Интересные факты 
 Мультфильм — одна из первых работ «Союзмультфильма», снятых не в «диснеевском» стиле.
 Мультфильм находится в общественном достоянии, так как был выпущен более 70 лет назад.

Ссылки 
 «Медвежонок» на сайте «Кинопоиск»

Рисованные мультфильмы СССР 1940 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Ольги Ходатаевой
Мультфильмы о медведях
Чёрно-белые мультфильмы
Чёрно-белые мультфильмы СССР